La gara dal trampolino lungo di salto con gli sci ai XXII Giochi olimpici invernali si è disputata il 14 (qualificazioni) e il 15 febbraio (finale) nella località di Krasnaja Poljana sul trampolino HS140 RusSki Gorki.

Il polacco Kamil Stoch ha vinto la medaglia d'oro, il giapponese Noriaki Kasai quella d'argento e lo sloveno Peter Prevc quella di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo svizzero Simon Ammann, che aveva vinto a  (in Canada), sul trampolino di Whistler, precedendo il polacco Adam Małysz (medaglia d'argento) e l'austriaco Gregor Schlierenzauer (medaglia di bronzo).

Risultati

Qualificazioni 
Sono stati ammessi alla finale 50 atleti. I primi 10 classificati in Coppa del Mondo sono stati qualificati automaticamente; a loro si sono aggiunti i primi 40 classificati delle qualificazioni.

Finale 

Data: Venerdì 12 febbraio 2014
1ª Prova di salto
Ora locale:  
2ª Prova di salto
Ora locale:  
Trampolino: RusSki Gorki 
Punto K: 125 m 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione

 

Trampolino lungo